Бюрзе:

 Бюрзе — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. 
 Бюрзе — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.